Governo de Unidade Nacional (Hungria)
Governo de Unidade Nacional (Líbia)
Governo de Unidade Nacional de Myanmar
Governo de Unidade Nacional (Quênia)